Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркелл и мать их Соломония — ветхозаветные мученики
 Иуда Маккавей — глава еврейских повстанцев
 «Иуда Маккавей» — оратория Генделя
 Маккавейские книги